Fannin é o nome de condados dos Estados Unidos:
 Condado de Fannin (Geórgia)
 Condado de Fannin (Texas)

Desambiguação